Die Guyana Olympic Association wurde 1948 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein Sportler aus Guyana eine olympische Medaille bei den Sportwettbewerben erringen. Insgesamt konnten die Sportler des Landes eine Bronzemedaille gewinnen.

Medaillengewinner 

Guyana
!Medaillengewinner